

Geografia 
 Gablenz – comune della Sassonia, in Germania
 Gablenz – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree, nel Land del Brandeburgo
 Gablenz Ridge – catena montuosa nella Terra della Regina Maud, Antartide

Persone 
 Eccard von Gablenz – generale tedesco della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale
 Ludwig Karl Wilhelm von Gablenz – militare austriaco